Hudson Township (comté de Macon, Missouri)
Hudson Township (Missouri)
Hudson Township (Illinois)